Pongo bezeichnet

 den wissenschaftlichen Gattungsnamen der Orang-Utans

außerdem folgende geographischen Orte:
 Pongo (La Paz), Ortschaft im Municipio La Paz im Departamento La Paz, Bolivien
 Pongo (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Pongo Kasa, Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Pongo Rinconada, Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Pongo (Fluss), Fluss im Südsudan
 Rio Pongo (auch: Rio Pongas), Fluss in Guinea

Pongó ist der Familienname folgender Personen:
 Marcell Pongó (* 1997), ungarischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Pongo und Perdita, der ursprüngliche Titel des Disney-Films 101 Dalmatiner aus dem Jahr 1961